Cantonul Feurs este un canton din arondismentul Montbrison, departamentul Loire, regiunea Rhône-Alpes, Franța.

Comune 

|-
| Chambéon || align="right" | 369 || align="right" | 42110 || align="right" | 42041
|-
| Civens || align="right" | 1 129 || align="right" | 42110 || align="right" | 42065
|-
| Cleppé || align="right" | 454 || align="right" | 42110 || align="right" | 42066
|-
| Cottance || align="right" | 551 || align="right" | 42360 || align="right" | 42073
|-
| Épercieux-Saint-Paul || align="right" | 543 || align="right" | 42110 || align="right" | 42088
|-
| Essertines-en-Donzy || align="right" | 434 || align="right" | 42360 || align="right" | 42090
|-
| Feurs || align="right" | 7 669 || align="right" | 42110 || align="right" | 42094
|-
| Jas || align="right" | 177 || align="right" | 42110 || align="right" | 42113
|-
| Marclopt || align="right" | 359 || align="right" | 42210 || align="right" | 42135
|-
| Mizérieux || align="right" | 237 || align="right" | 42110 || align="right" | 42143
|-
| Montchal || align="right" | 425 || align="right" | 42360 || align="right" | 42148
|-
| Nervieux || align="right" | 785 || align="right" | 42510 || align="right" | 42155
|-
| Panissières || align="right" | 2 860 || align="right" | 42360 || align="right" | 42165
|-
| Poncins || align="right" | 754 || align="right" | 42110 || align="right" | 42174
|-
| Pouilly-lès-Feurs || align="right" | 989 || align="right" | 42110 || align="right" | 42175
|-
| Rozier-en-Donzy || align="right" | 1 268 || align="right" | 42810 || align="right" | 42193
|-
| Saint-Barthélemy-Lestra || align="right" | 582 || align="right" | 42110 || align="right" | 42202
|-
| Saint-Cyr-les-Vignes || align="right" | 789 || align="right" | 42210 || align="right" | 42214
|-
| Saint-Laurent-la-Conche || align="right" | 480 || align="right" | 42210 || align="right" | 42251
|-
| Saint-Martin-Lestra || align="right" | 693 || align="right" | 42110 || align="right" | 42261
|-
| Salt-en-Donzy || align="right" | 393 || align="right" | 42110 || align="right" | 42296
|-
| Salvizinet || align="right" | 488 || align="right" | 42110 || align="right" | 42297
|-
| Valeille || align="right" | 518 || align="right" | 42110 || align="right" | 42319
|}
 
 

Cantoane în Loire